Daré peut désigner :
 Daré, une localité du Burkina Faso,
 Daré, une localité du Cameroun,
 Daré Nibombé, un footballeur togolais.

Homonymie de localités